Metaxas ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasios Metaxas (1862–1937), griechischer Architekt und Sportschütze
 Andreas Metaxas (1786/1790–1860), griechischer Politiker
 Eric Metaxas (* 1963), US-amerikanischer Radiomoderator und Schriftsteller
 Ioannis Metaxas (1871–1941) griechischer General und Diktator
 Nikodemus Metaxas (16./17. Jh.), Verleger im Osmanischen Reich
 Constantin Metaxas, Musikproduzent und Talentscout in den 1950er Jahren in Deutschland
 Spyros (Spyridon) Metaxas (1868–?), Gründer und Inhaber der Marke Metaxa

Siehe auch:
 Metaxa (Begriffsklärung)